Осорно:

 Осорно — город в Чили;
 Осорно — провинция в Чили;
 Осорно — вулкан в Чили;
 Осорно, Даниэль — мексиканский футболист.

См. также 

Осорно-ла-Майор